Frans Jacobs (politicus), Nederlands burgemeester (* ca. 1938)
 Frans Jacobs (oorlogsburgemeester), Oorlogsburgemeester Kapellen (1940-1944)
 Frans Jacobs (kunstenaar), Nederlands beeldend kunstenaar (1913-1985)
 Frans Jacobs (Engelandvaarder), Engelandvaarder
 Frans Jacobs (filosoof) (1943)